Чемпионат Уругвая по футболу 2017 () — официально 114-й (CXIV Campeonato Uruguayo), де-факто 117-й розыгрыш чемпионата Уругвая по футболу, проходивший с 4 февраля по 17 декабря 2017 года. Полное название — Чемпионат Уругвая — Кубок «Кока-колы» 2017 имени Вальтера Феррейры. Турнир назван в честь бывшего кинезиолога сборной Уругвая.

Схема проведения 
Это первый полноценный чемпионат после возвращения к схеме проведения, укладывающейся в один календарный год. Предыдущий чемпионат 2016 года был сыгран лишь в один круг. Помимо традиционных двух стадий, Апертуры и Клаусуры (фактически, обычные 15-туровые первый и второй круги «гладкого» чемпионата), победители которых и должны в  матче выявить лучшую команду и возможного чемпиона Уругвая, была добавлена третья стадия, Промежуточный турнир (), который состоялся между Апертурой и Клаусурой. В Промежуточном турнире 16 клубов Примеры разбились на две группы («Серии»), после чего каждая из восьмёрок определяла победителя в семи турах. Победители групп играли один матч за победу в турнире. Очки, набранные в Промежуточном турнире, также стали учитываться в единой годовой турнирной таблице. Как и предыдущих розыгрышах, лучшая команда годовой таблицы в случае поражения в полуфинале чемпионата может претендовать на дополнительный матч за чемпионство. Если же эта команда выиграет полуфинальный матч, она объявляется чемпионом. Победитель Промежуточного турнира получает право сыграть во вновь организованном (с 2018 года) Суперкубке Уругвая против чемпиона страны. В случае, если чемпионат и Промежуточный турнир выиграет один клуб, вторым участником матча за Суперкубок становится финалист Промежуточного турнира.

Участники

Апертура

Турнирная таблица 

«Дефенсор Спортинг» на правах победителя Апертуры квалифицировался в полуфинал чемпионата.

Промежуточный турнир

Турнирные таблицы 
Серия A

Финал 

«Насьональ» — победитель Промежуточного турнира, получил право сыграть в Суперкубке Уругвая 2018 года.

Клаусура

Турнирная таблица 

«Пеньяроль» на правах победителя Клаусуры квалифицировался в полуфинал чемпионата.

Суммарная таблица

Дополнительный матч за первое место 

«Пеньяроль» завоевал первое место в годовой суммарной таблице и в случае поражения в полуфинале чемпионата от «Дефенсор Спортинга» может сыграть в финале.

Плей-офф за чемпионство 
В полуфинале встречались победители Апертуры и Клаусуры. Только в случае победы «Дефенсор Спортинга» потребовался бы финальный матч против лучшей команды в сводной таблице сезона «Пеньяроля».

Полуфинал 

Помощники судьи: Николас Таран Мартин Соппи

Четвёртый арбитр: Хавьер Бентанкор

Поскольку «Пеньяроль» стал также лучшей командой в сводной таблице сезона, он был провозглашён чемпионом Уругвая.

Таблица вылета

Плей-офф за место в Примере

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 

2017
Уругвай
2017 год в Уругвае